Bernate è un toponimo italiano, tipico del territorio lombardo, che fa riferimento a
 Bernate Ticino – comune italiano della città metropolitana di Milano
 Bernate – l'unica frazione di Casnate con Bernate in provincia di Como
 Bernate – frazione di Arcore in provincia di Monza
 Bernate – frazione di Casale Litta in provincia di Varese